Корзи́нка цвето́в (известно также под наименованием «Корзи́нка с буке́том полевы́х цвето́в») — ювелирное яйцо, одно из императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Создано в 1901 году по заказу императора Николая II и преподнесено его жене, императрице Александре Фёдоровне в Пасху того же года. Ныне является частью коллекции короля Великобритании Карла III.

Описание 
Ювелирное пасхальное императорское яйцо Фаберже выполнено в виде цветочной корзины, покрытой белой эмалью и перехваченной витой решёткой из золота и алмазов. В передней части яйца имеется дата «1901», исполненная в том же стиле, что и решётка. Основой букета цветов служит «мох» из металлической нити. Собственно цветы также сделаны из золота и раскрашены эмалью различных оттенков. Помимо указанного, золото служит материалом ручки корзины, инкрустированной алмазами. Подставка яйца была повреждена и утеряна в процессе его перемещений и перепродаж; впоследствии она была изготовлена реставраторами заново. Вероятно, в оформлении ножки использовались синяя эмаль, золото и алмазы.

Сюрприз 
Сюрприз данного яйца утрачен. Каких-либо сведений о его виде и свойствах в настоящее время нет.

Владельцы 
Император Николай II подарил яйцо «Корзинка цветов» своей жене Александре Фёдоровне на Пасху 1901 года. Открытые источники указывают, что после Октябрьской революции 1917 года яйцо «Корзинка цветов» поступило в распоряжение Всесоюзного объединения «Антиквариат» и в 1933 году было им продано неизвестному покупателю; предполагается, что таковым мог быть Эммануэль Сноуман или Михаил Норман. В том же году изделие было приобретено королём Великобритании Георгом V и его супругой королевой Мэри, от которых перешло по наследству к Елизавете II, а от неё к нынешнему королю Карлу III.

Кроме «Корзинки цветов» (1901), в Британской королевской коллекции () хранятся ещё два императорских ювелирных пасхальных яйца, изготовленных фирмой Фаберже и одно, из так называемых пасхальных яиц Кельха, также изготовленное фирмой:
 Колоннада (1910);
 Мозаичное (1914);
 Яйцо с панелями (1899) — одно из семи яиц, заказанных русским предпринимателем А. Ф. Кельхом в подарок своей жене Варваре Кельх-Базановой (изготовил ювелир фирмы Фаберже — Михаил Перхин).

Примечания 

Изделия с применением эмали